Меркль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Меркль, Вилли (1900—1934) — немецкий альпинист, руководитель-участник двух экспедиций на вершину Нанга-Парбат Кашмирских Гималаев.
 Меркль, Рудольф фон (1831—1911) — австрийский и австро-венгерский военачальник, исполняющий обязанности военного министра Австро-Венгрии в 1893.